Poekilloptera är ett släkte av insekter. Poekilloptera ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Poekilloptera